La première division du championnat de Suisse de hockey sur glace a pour nom  (auparavant, Ligue nationale A, puis National League A, abrégée NL, mais aussi couramment LNA, son abréviation historique). Le hockey sur glace est un des sports les plus populaires en Suisse, rivalisant avec le football. La NL est considérée comme l'un des meilleurs championnats européens, après la KHL. Les ZSC Lions ont été les vainqueurs de la première édition de la Ligue des champions.

Pour la saison 2021-2022 et la neuvième consécutive – la saison européenne 2020-2021 n'ayant pas été prise en compte par l'IIHF en raison des perturbations dues à la Pandémie de Covid-19 en Europe –, la NL est la ligue qui attire le plus de spectateurs en Europe avec une moyenne de  par match. Pour la  saison de suite, le  hockey club Fribourg-Gottéron
] est le club qui a la meilleure affluence en Europe avec une moyenne de 9009 spectateurs en 22/23

Histoire 
De 1908-1909 à 1932-1933 se dispute un championnat international suisse, sans aucune limite sur le nombre de joueurs étrangers. Dès la saison 1915-1916, il est doublé d'un championnat national qui a limité les joueurs internationaux.

Le championnat international disparaît à l'issue de la saison 1932-1933 et en 1937-1938, le championnat national s'arrête à son tour, au profit de la Ligue nationale A. C'est ainsi les débuts en 1908 qui constituent la référence au commencement du championnat de Suisse à proprement parler, selon le palmarès des titres de champion national.

En 1985-1986, la Ligue nationale A a introduit les séries éliminatoires (play-off).

La saison 2019-2020, la  de l'histoire, est perturbée par le coronavirus, maladie qui touche la planète entière au milieu de l'hiver, et notamment la Suisse, quelques jours avant la fin de la saison régulière de National League, des quarts de finale de Swiss League, mais aussi de la finale de MySports League. Fin février 2020, la Ligue doit se plier aux recommandations du Conseil fédéral, qui interdit toute manifestation attirant plus de 1 000 personnes jusqu'au 15 mars 2020. Les deux derniers matchs de la saison régulière de NL, par exemple, se disputent à huis clos pour chaque équipe.

Le 12 mars, à la suite des décisions prises dans le canton du Tessin, les instances supérieures du hockey suisse optent pour l'annulation pure et simple de la saison 2019-2020, à l'instar des championnats d'Allemagne ou encore d'Autriche (EBEL). Le lendemain, la Ligue annonce qu'aucun champion ne sera désigné, ni aucun promu ou relégué en National League, Swiss League, MySports League et Juniors Élites A. Après 1914, 1915 et 1940, c'est donc la quatrième fois qu'aucun vainqueur n'est couronné dans la plus haute ligue du pays.

Format actuel 
Le championnat est composée de 14 équipes. Le tour de qualification se joue en 52 matchs. Ensuite de quoi, les six premières équipes sont qualifiées pour les séries éliminatoires (quart de finale, demi-finale et finale) au meilleur des sept matchs. Celles classées 7 à 10 se disputent les deux dernières places qualificatives dans deux séries au meilleur des trois manches. Les deux dernières du classement jouent la finale des play-out, le perdant joue sa place dans l'élite si tant est que le champion de Swiss League veuille et puisse jouer la promotion.

Équipes de la saison 2022-2023

Palmarès

Palmarès par équipe 
Ce chapitre classe et répertorie tous les champions de Suisse depuis les débuts.

Champions de Suisse

Palmarès par saison 
Ce chapitre liste tous les champions de Suisse par saison, depuis la première édition, en 1908-1909. Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de titre du club lors de sa dernière saison victorieuse en date et les équipes en gras et italique sont celles qui ont également remportées la Coupe de Suisse cette année-là.

Championnat national (1916-1937)

Championnat international suisse (1915-1933) 
Ne limitant pas le nombre de joueurs étrangers, ce championnat n'est pas pris en compte pour le palmarès actuel des champions de Suisse.

Championnat de Suisse de LNA (depuis 1937)

Championnat de Suisse de LNA/NL depuis l'introduction des play-off 
En italique, les buts vainqueurs inscrits au-delà du temps règlementaire.

Vainqueurs et finalistes des play-off

Historique des confrontations en play-off 
Ce tableau récapitule les bilans des confrontations des équipes de LNA/NL en séries éliminatoires depuis leur introduction en 1986. Le résultat résume le nombre de séries remportées par chaque équipe contre ses adversaires, sans tenir compte de l'avantage de la glace.En gras, les équipes évoluant actuellement en NL.

Tableau mis à jour après la saison 2021-2022, en comptant les préplay-off.

 Palmarès sur le plan continental 
Sur le plan européen, les clubs helvétiques ont remporté plusieurs trophées, répartis toutefois en deux vainqueurs seulement, le HC Ambrì-Piotta et les ZSC Lions

 Historique des apparitions en play-off 
Ce tableau contient les apparitions en play-off de toutes les équipes de Ligue nationale A depuis leur introduction lors de la saison 1985-1986. Depuis cette saison-là, 21 formations ont évolué au moins une saison en LNA : Ajoie, Ambrì-Piotta, Arosa, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Fribourg-Gottéron, Genève-Servette, Herisau, Kloten, Langnau, Lausanne, Lugano, Olten, Rapperswil-Jona, Sierre, Zoug et Zurich. Parmi elles, seuls Ajoie, Arosa, La Chaux-de-Fonds, Coire et Herisau n'ont jamais atteint les play-off.

Légendes

 Dans les cases, le chiffre indique le rang après la saison régulière et les tours de classement/relégation, la lettre l'étape finale du parcours en play-off/play-out :
 équipes qualifiées : F = finale, D = demi-finales, Q = quarts de finale
 équipes en play-out : f = finale de (promotion/)relégation, d = demi-finales, q = quarts de finale
 équipes reléguées : r = relégué directement après la saison régulière ou via une poule de relégation

Statistiques mises à jour après la saison 2021-2022, en comptant les préplay-off.

 Affluences 

 Récompenses annuelles 

 Meilleurs compteurs depuis 1980-1981 

 Statistiques individuelles dans la National League 
 Joueurs de champ en saison régulière 
Cette section présente les classements des statistiques individuelles de la LNA/NL après la saison régulière 2021-2022.
 Meneurs en carrière 

 

 

 

 

 Meneurs par saison 

 

 

 

 Gardiens en saison régulière 
 Meneurs en carrière 

 Meneurs par saison 
 Plus de blanchissages : 10 par Leonardo Genoni lors de la saison 2018-2019.

 Autres marques 
 Record d'invincibilité :  par Marco Bührer, avec le CP Berne lors de la saison 2012-2013, du  au .

 Joueurs de champ en play-off 
Cette section présente les classements des statistiques individuelles de la LNA/NL après les play-off 2022.

 Meneurs en carrière 

 

 

 

 Meneurs par saison 

 

 

 

 Gardiens en play-off 
 Meneurs en carrière 

 Autres marques 
 Record d'invincibilité :  par Marco Bührer, avec le CP Berne lors des séries 2007, du  au . Soit trois blanchissages consécutifs contre Zoug ainsi que quelques minutes de jeu en fin de série précédente contre Genève-Servette.

 Divers 
 Plus grande longévité comme entraîneur d'une même équipe : 22 saisons et 21 matchs par Arno Del Curto, avec le HC Davos, de 1996-1997 à la moitié de 2018-2019, ce qui constitue un record de longévité mondial au niveau d'un club.

 Statistiques collectives dans la Ligue nationale A 
 Divers 
 Plus de points en une saison régulière : 119 points par le EV Zoug lors de la 2020-2021.
 Plus longue période sans marquer :  par le Lausanne HC lors de la saison 2015-2016, du  au .
 Plus longue série de défaites : 19 défaites par le HC Ajoie lors de la saison 2021-2022, du  au .
 Plus de minutes de pénalités en un match de saison régulière (2 équipes) :  entre le SC Rapperswil-Jona et le Lausanne HC lors de la saison 1995-1996, le  .
 Plus de minutes de pénalités en un match de play-off (2 équipes) :  entre le HC Bienne et le CP Berne lors de la saison 2016-2017, le .
 Plus de spectateurs en un match :  lors du « Tatzen-Derby » pour le  bernois entre les SC Langnau Tigers et le CP Berne, au Stade de Suisse de Berne.
 Plus de spectateurs en moyenne en une saison régulière (1 équipe) :  par match, un record en Europe, ont suivi le CP Berne à domicile lors de la saison 2016-2017.
 Plus de spectateurs en moyenne en une saison régulière (ligue) :  par match lors de la saison 2015-2016.
 Plus de matchs dans une saison de play-off (1 équipe) : 21 matchs pour le HC Davos lors de la saison 2008-2009.
 Plus de matchs dans une saison de play-off (ligue) : 46 matchs lors de la saison 2012-2013.
 Moins de matchs dans une saison de play-off (1 équipe, séries best-of-7) : 14 matchs pour le HC Davos lors de la saison 2010-2011 et le CP Berne en 2015-2016.
 Moins de matchs dans une saison de play-off (ligue, séries best-of-7) : 33 matchs lors de la saison 2015-2016.
 Match le plus long : ''' lors du match numéro 6 des quarts de finale de play-off entre le Genève-Servette HC et le CP Berne (2-3 en troisième prolongation) lors de la saison 2018-2019.
 Équipes ayant remonté un score de 0-3 dans une série de play-off : en 2006, le HC Lugano face au HC Ambrì-Piotta ; en 2007, l'EV Zoug face aux SC Rapperswil-Jona Lakers ; en 2008, le HC Davos face à l'EV Zoug ; en 2022, le HC Davos face aux SC Rapperswil-Jona Lakers, à chaque fois en quart de finale ; et, en 2022, l'EV Zoug face aux ZSC Lions, en finale.

Voir aussi

Notes

Références

Lien externe 
 Site de la Ligue suisse de hockey sur glace

Hockey sur glace